Rupakot peut faire référence à :
 Rupakot, un village du Népal situé dans le district de Gulmi ;
 Rupakot, un village du Népal situé dans le district de Kaski ;
 Rupakot, un village du Népal situé dans le district de Tanahu.